Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Östersund były ósmymi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 9 – 12 marca 2023. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sztafecie oraz biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

2023 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Puchar Świata w biathlonie 2022/2023